Mozilla Prism, een programma van Mozilla Labs
 Prism (album), een muziekalbum van Katy Perry
 PRISM, een geheim bewakingsprogramma van de NSA
 Prism (band), een Canadese rockband
 Prism (2015), Amerikaanse film uit 2015